Correns steht für:

 Correns, französische Gemeinde im Département Var
 Herrenhaus Correns, Bau- und Gartendenkmal in Berlin-Lankwitz (auch Siemensvilla)

Correns ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Correns (1864–1933), deutscher Biologe und Genetiker
 Carl Wilhelm Correns (1893–1980), deutscher Mineraloge
 Dietrich Correns (* 1924), deutscher Theologe

 Friedrich Christian Correns (1863–1923), deutscher Unternehmer
 Jozef Cornelius Correns (1814–1907), belgischer Maler